Алекса́ндр А́буш (; 14 февраля 1902, Краков — 27 января 1982, Берлин) — немецкий писатель, политик, публицист, литературовед, критик, член Германской академии искусств (ГДР).

Биография 
Родился в Кракове, который в то время входил в состав Австро-Венгрии. Учился в Нюрнберге.

В 1916 году вступил в ряды группы «Свободной социалистической молодёжи» (Freie sozialistische Jugend)

С 1921 до 1939 года работал в редакциях различных левых и коммунистических печатных изданий. После прихода к власти Гитлера, с 1933 по 1946 Абуш проживал в эмиграции во Франции, где работал в редакции «Нашего времени», а затем в 1935—1939 был редактором газеты «Красный флаг» («Die Rote Fahne») и «Свободная Германия» («Freies Deutschland») (1941—1946).

Вместе с Вилли Мюнценбергом принял участие в издании в 1933 году «Коричневой книги гитлеровского террора и поджога рейхстага», которая была переведена более чем на 20 языков и стала важным элементом антифашистской пропаганды.

После вступления немецких войск во Францию был интернирован (1939—1940). Выбрался из лагеря и воевал во французском Сопротивлении в Южной Франции.

В 1941 году Александр Абуш эмигрировал в Мексику, где вместе с Паулем Меркером стал основателем Свободного немецкого движения (Freie Deutsche Bewegung) в Латинской Америке и Национального комитета «Свободная Германия» в Мексике, где он находился до 1946 года, являясь одновременно главным редактором ежемесячника «Свободная Германия» (Freies Deutschland).

После войны занимался, в основном, политикой и литературной критикой.

С 1956 года — член ЦК Социалистической единой партии Германии

В 1958—1961 годах был министром культуры ГДР.

С 1961 по 1971 год — заместитель главы правительства ГДР (до 1964 года — председателя Правительства, после 1964 года — председателя Совета Министров).

В 1972—1982 годах — заместитель председателя и почётный председатель Федерации культуры Восточной Германии.

Похоронен на Центральном кладбище Фридрихсфельде.

Награды 
 Орден Заслуг перед Отечеством в бронзе (1955), и почётная пряжкой в золоте к этому ордену (1967);
 Национальная премия ГДР II степени (1955);
 Медаль за борьбу против фашизма 1933-45 (1958);
 Орден Карла Маркса (1962);
 Орден «Звезда дружбы народов» в золоте (1977);
 Медаль за участие в вооружённой борьбе рабочего класса в 1918—1923 гг.
и др.

Избранные публикации 
 Der Kampf vor den Fabriken (Erzählungen), 1926
 Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror (Mitherausgeber), Paris 1933 (Brunatna księga o podpaleniu Reichstagu)
 Der Irrweg einer Nation, Meksyk 1945 (Naród na manowcach, wyd. pol. 1950)
 Stalin und die Schicksalsfragen der deutschen Nation, Berlin 1949
 Literatur und Wirklichkeit. Beiträge zu einer neuen deutschen Literaturgeschichte, Berlin 1952
 Schiller — Größe und Tragik eines deutschen Genius, 1955
 Kulturelle Probleme des sozialistischen Humanismus. Beiträge zur deutschen Kulturpolitik. 1946—1961, Berlin 1962
 Shakespeare. Realist und Humanist, Genius der Weltliteratur, Berlin 1964
 Entscheidung unseres Jahrhunderts. Beiträge zur Zeitgeschichte 1921 bis 1976, Berlin 1977
 Der Deckname, Memoiren, Berlin 1981
 Решение нашего столетия. Заметки по истории современности. 1921—1976, М., 1981
 ''Ложный путь одной нации. К пониманию германской истории. Пер. с немецкого. М., Соцэкгиз, 1962. 340 с., 15000 экз.

Литература 
 Украинская советская энциклопедия под ред. М. Бажана. — 2-ое изд. — К., 1974—1985.

Примечания

Ссылки 
 

Министры культуры ГДР
Члены ЦК СЕПГ
Писатели ГДР
Публицисты Германии
Литературные критики Германии
Политики-эмигранты
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Народной палаты ГДР
Члены Национального комитета «Свободная Германия»
Похороненные на кладбище Фридрихсфельде
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии